Петнаесто Светско првенство у одбојци 2002. је одржано у Аргентини од 28. септембра до 13. октобра 2002. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 6 групе по 4 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали Италија као светски првак из 1998. и Аргентина као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

*  је заменила екипу Јужне Кореје, која је одустала од такмичења због учешћа на Азијским играма.

Учесници

Први круг 
У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 6 група. Најбоље 2 екипе из сваке групе као и 4 најбоље трећепласиране екипе су наставиле такмичење у другом кругу. Две најлошије трећепласиране екипе и последњепласиране из сваке групе су завршиле такмичење.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Трећепласиране екипе

Други круг 
У другом кругу су формиране 4 групе са по 4 екипа. По 2 најбоље пласиране екипе из обе групе су се пласирале у четвртфинале. Трећепласиране екипе су завршиле такмичење на деоби 13. места. Четвртопласиране екипе су завршиле такмичење на деоби 17. места.

Група Г

Група Х

Група Ј

Група К

Завршни круг

Четвртфинале

Пласман од 5. – 8. места

Борбе за медаље

Полуфинале

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најбоља играч (MVP): 
 Маркос Милинковић 
 Најбољи техничар: 
 Маурисио Лима
 Најбољи блокер: 
 Жоао Жозе
 Најбољи примач:
 Пабло Меана
 Најбољи поентер: 
 Маркос Милинковић
 Најбољи нападач: 
 Андре Насименто
 Најбољи играч у пољу: 
 Иберт Ено
 Најбољи сервер: 
 Франц Гранворка

Спољашње везе 
 Званични вебсајт
 Коначни пласман
 Награде
 Формулари

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Аргентини
Одбојка у 2002.